Sievwright ist der Familienname folgender Personen:

 Charles Sievwright (1800–1855), britischer Armeeoffizier; Assistent-Protector of Aborigines in New South Wales 
 George Sievwright (* 1937), schottischer Fußballspieler
 Margaret Sievwright (1844–1905), neuseeländische Feministin und politische Aktivistin
 Robert Sievwright (1882–1947), schottischer Cricketspieler